Anheuser ist der Familienname folgender Personen:

 August Anheuser (1846–1933), deutscher Soldat (Generalmajor)
 Eberhard Anheuser (1806–1880), deutscher Unternehmer in den USA
 Peter Anheuser (1938–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Anheuser (1924–2009), deutscher Basketballschiedsrichter

Anheuser ist der Name folgender Unternehmen:

 Anheuser-Busch Companies ist eine US-amerikanische Brauerei mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri 
 Anheuser-Busch InBev (AB-Inbev NV) ist die größte Brauereigruppe der Welt